Constantinou ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Constantinou (* 1980), zyprischer Fußballspieler
 Clay Constantinou (* 1951), US-amerikanischer Diplomat
 Constandina (* 1963), zyprische Popsängerin
 Constantinos Constantinou (* 1983), zyprischer Badmintonspieler
 Fivos Constantinou (* 1981), zyprischer Leichtathlet
 Gavriel Constantinou (* 1989), zyprischer Fußballtorhüter
 George Constantinou (1933–2008), papua-neuguineischer Geschäftsmann
 Marios Constantinou (* 1967), zyprischer Fußballspieler
 Panos Constantinou (* 1985), zyprischer Fußballtorhüter
 Savvas Constantinou (Fußballspieler) (* 1971), zyprischer Fußballtorhüter
 Savvas Constantinou (Tennisspieler) (* 1973), zyprischer Tennisspieler

siehe auch
Konstantinou